Робер Уивер: Уивер, Роберт (род. 1958) — американский борец (вольного) стиля, чемпион Олимпийских игр.
 Уивер, Роберт Клифтон (1907—1997) — американский государственный деятель, первый министр жилищного строительства и городского развития США.